Francisco José Gutiérrez Carmona (Madrid, 29 de Noviembre de 1953). Es un oftalmólogo español, Honorary Patron de la International Society of Manual Small Incision Cataract Surgeons (ISMSICS) con sede en Bombay, India[1]. Exprofesor asociado doctor de la Universidad Alfonso X El Sabio de Madrid. Especializado en cirugía de cataratas, cirugía refractiva, trasplante de córnea y ojo seco.

Biografía 
Su padre, Vicente Gutiérrez Treitero, era médico especialista en medicina interna y aparato digestivo, siendo discípulo de los doctores Gregorio Marañón y Carlos Jiménez Díaz, estudió en la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada, graduándose con las más altas calificaciones. Años más tarde, la familia se desplaza a Madrid, donde nace Francisco José, que realiza sus estudios de bachillerato en el Colegio San Estanislao de Kostka (S.E.K.). Durante esos años demuestra una gran aptitud para la gimnasia artística, con lo cual es becado en dicha institución. En el año 1971, con el equipo de gimnasia del colegio, logra ganar los XXIII Juegos Escolares Nacionales, además de ser campeón de España individual escolar. Años más tarde, también con el equipo de gimnasia del colegio S.E.K. ganan la XVI Copa de S.E. El Generalísimo. En la universidad, formando parte del equipo nacional junior y senior, compaginaba los estudios de medicina con la gimnasia artística. Muchas veces tenía que preparar algunos exámenes, repasando los temas de las asignaturas en los viajes, cuando el equipo nacional de gimnasia tenía competiciones en el extranjero. Fue  campeón y subcampeón de España en diferentes categorías, y varias veces internacional con la selección española de gimnasia,  formo parte del equipo preolímpico nacional senior en las olimpiadas de Munich 72 y Montreal 76. Se licencio en medicina y cirugía en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid en 1979. Después, en 1982, realizó la reválida de licenciatura en medicina con la calificación de sobresaliente. En 1983, se especializó en oftalmología por oposición en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. En aquellos años fue becario del profesor Ramón Castroviejo con el que le unía una grata relación por lazos familiares, pues aparte de la oftalmología, Gutiérrez Carmona compartía con el su afición al deporte, ya que Castroviejo en su juventud fue un gran deportista universitario que destacó en [de jabalina]. Tras realizar los cursos monográficos del doctorado, en 1985 obtuvo el grado de doctor en Medicina y Cirugía con la calificación de Apto Cum Laude, en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid.  

ACTIVIDAD PROFESIONAL                                                                                                       

Facultativo especialista de área en Oftalmología por oposición en el sistema sanitario público español (INSALUD) en 1986, obteniendo plaza en el hospital de Navalmoral de la Mata, Cáceres.  Fue el último becario del profesor Ramón Castroviejo entre los años 1981-1984. En 1986, realizo una estadía en el Manhattan Eye, Ear & Throat Hospital de Nueva York con el profesor Byron Smith. Colaborador en Docencia Hospitalaria de Oftalmología de la Facultad de Medicina de Badajoz durante el curso 1989-90. En 1990 obtuvo plaza por oposición en el INSALUD mediante concurso de traslados en el Hospital General de Segovia, en dicho hospital fue  tutor de residentes de oftalmología entre los años 1992-1995. En Octubre de 1998 fue seleccionado por el Comité de Expertos de la Subsecretaría del Ministerio de Sanidad y Consumo,  para la elaboración de preguntas del examen M.I.R. en la especialidad de Oftalmología. Años mas tarde en 2001, obtuvo plaza por oposición en el INSALUD mediante concurso de traslados en el Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, en el cual finalizó su actividad médico-quirúrgica hospitalaria en Diciembre de 2018.

ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA                                                                              

Como director e instructor ha organizado e impartido multitud de cursos nacionales e internacionales, además de conferencias y ponencias como invitado en diferentes congresos nacionales e internacionales en el área del segmento anterior del ojo. Ha presentado numerosos videos y comunicaciones en congresos nacionales e internacionales. Fue uno de los pioneros en España de la cirugía manual de catarata con pequeña incisión, y de la técnica mecanizada de cirugía de la catarata con microincisión. Es autor de un libro internacional sobre cirugía manual de la catarata y coautor de varios libros internacionales sobre cirugía de cataratas y del segmento anterior del ojo. Es autor de numerosos capítulos en libros internacionales y de publicaciones en diferentes revistas nacionales e internacionales. Desde el año 1998 y continuando en la actualidad, es profesor en el «Curso Monográfico de Iniciación a la Oftalmología» para residentes de primer año, con sede en el Instituto de Investigaciones Oftalmológicas Ramón Castroviejo, en la Facultad de Medicina de  la Universidad Complutense de Madrid. Desde el año 2004 hasta el 2016, fue ponente habitual en el Curso Intensivo de Postgrado «Avances en Cirugía de la Catarata», del Instituto Universitario Barraquer y Universidad Autónoma de Barcelona. Desde el año 1999, es invitado anualmente como instructor de cirugía ocular en el curso «Manual Small Incision Cataract Surgery», dentro del Skills Transfer Program de la American Academy of Ophthalmology. 
    

El Dr. Gutiérrez Carmona comenzó a ser internacionalmente conocido, por el desarrollo de una nueva técnica e instrumental para la cirugía manual de la catarata con pequeña incisión denominada «Multi-facofragmentación Manual», que fue patentada en 1995, y presentada por primera vez en 1997 en el XXI Congreso Panamericano de Oftalmología en Cancún, México. También es renombrado por su método de cirugía de la catarata sin el uso de anestesia farmacológica, denonimado «Cirugía de la catarata con crioanalgesia», presentado por primera vez en España durante el 14º Congreso de la Sociedad Española de Cirugía Ocular Implanto Refractiva (SECOIR) en el año 1999, y en ese mismo año en el XVIIth Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgery (ESCRS), en Viena, Austria.  Diseñó y patentó una micropinza-tijera para cirugía de cataratas con microincisión, cuyo poster fue presentado en el 2009 Joint Meeting de la American Academy of Ophthalmology en San Francisco, Estados Unidos de América,  obteniendo el premio al mejor poster. Fue Coordinador-Instructor del Curso Satélite Wetlab sobre «Cirugía Manual de la Catarata con Pequeña Incisión» en el Word Ophthalmology Congress (WOC 2018). Instituto Barraquer  &  International Society of Manual Small Incision Cataract  Surgeons (ISMSICS), Barcelona ,19 de Junio 2018.                

PREMIOS Y NOMINACIONES                                                                              

- Presidente Fundador de la International Society of Manual Small Incision Cataract  Surgeons (ISMSICS), Bombay, India. Septiembre 2005.

- Miembro Honorario de la Asociación  de Becarios del Prof. Ramón Castroviejo. Madrid, Febrero 1984.

- «Best Poster Award»«New Combi Microforceps-Scissors  for Anterior Segment Surgery» en  el Joint Meeting  de  la   American  Academy of  Ophthalmology (AAO)  y de la  Pan-American  Association  of Ophthalmology (PAAO), San Francisco, United States of America. Octubre 2009.

- «Achievement Award» de la American Academy of Ophthalmology (AAO) por sus aportaciones a dicha institución. New Orleans, U.S.A. 2013.                                                                                     

- Profesor Asociado Doctor de la Universidad Alfonso X El Sabio. Villanueva de la   Cañada, Madrid. Desde el año 2016 al 2022.

- International Editor del Global Journal of Cataract Surgery and Research in Ophthalmology. Starting year 2022. E-ISSN: 2832-1316.

Bibliografía 
 
 «Homenaje del Ayuntamiento de Logroño al Dr. Castroviejo». Periódico Información Oftalmológica. Año 12, Núm. 6, Pág. 6. Noviembre-Diciembre 2005. 

 «Homenaje a Ramón Castroviejo en el centenario de su nacimiento». Casa de las Ciencias. Ayuntamiento de Logroño. 15 de Septiembre de 2005. 

 «El Dr. Gutiérrez Carmona, ponente y chairman de una de las sesiones del último congreso de la ISMSICS». Periódico Información Oftalmológica. Año 23, Núm. 1, Págs. 33-34. Enero-Febrero 2016.                                                                             
 Gutiérrez Carmona, F J. «Hemos conseguido que operar las cataratas sea más barato y fácil». Diario ABC-Salud y Sociedad en Castilla y León. 11 de Septiembre de 1998.

 Gutierrez Carmona, F J. «Manual Multi-phacofragmentation through a 3.2 mm clear corneal incision».  J Cataract Refract Surg 2000; 26:1523-1528.

 Gutiérrez Carmona, FJ.«Phaco  Without  The  Phaco:  ECCE  and  Manual  Small-Incision Techniques for  Cataract  Surgery». Editor Francisco J Gutiérrez-Carmona. Jaypee  Brothers Medical Publishers (P) Ltd. First Edition 2005. ISBN 81-8061-453-0.

 Gutiérrez Carmona, FJ. «Manual technique allows for small incision cataract surgery». Ocular Surgery News. Vol. 15, No. 21. November 1, 1997.

 Gutiérrez Carmona, FJ. «Randomized  comparative  clinical  study  of  cryoanalgesia  versus  topical  anesthesia  in clear corneal phacoemulsification». Gutiérrez-Carmona FJ, Álvarez-Marín, J. J Cataract Refract Surg 2005; 31:1187-1193.

 Gutiérrez Carmona, FJ. «Cryoanalgesia is an alternative for cataract surgery». Ocular Surgery News. Europe/Asia-Pacific Edition. Vol. 12, No. 11. November 2001. 

 Gutiérrez Carmona, FJ.«Cryoanalgesia affords drug-free anaesthesia for phaco». Eurotimes. Volume 8, Issue 1, January 2003. 

 Gutiérrez Carmona, FJ. «Microforceps-scissors instrument offers ergonomic design, easily handling». Ocular Surgery News. Europe Edition.Vol. 23, No. 8. September 2012. 

 Gutiérrez Carmona, FJ.  Combi «Gutiérrez C» micropinza-tijera: un nuevo instrumento para cirugía del segmento anterior. Periódico Información Oftalmológica. Año 19, Núm. 1, Pág. 39, Enero-Febrero 2012.

 Satélite del World Ophthalmology Congress (WOC 2018). Barraquer & ISMSICS: Wetlab sobre «Cirugía Manual de la Catarata con Pequeña Incisión» Periódico Información Oftalmológica. Año 25, Núm. 4, Págs. 30-31, Julio-Agosto 2018.

Nacidos en Madrid
Oftalmólogos de España